Garage kan syfta på:

 Garage – byggnad eller hall avsedd för uppställning av fordon
 Garagerock – en subgenre till rockmusik
 Garage House – en term som används för att beskriva olika former av modern dansmusik
 UK garage – en musikgenre som uppkom i Storbritannien i början-mitten av 1990-talet och fick sitt mainstream-genombrott omkring år 2000
 Garage (TV-program) – ett program på SVT
 Garaget – svensk film från 1975